FS 800 bezeichnet zwei Baureihen von Dampflokomotiven der Ferrovie dello Stato:

 ab 1905 die von der Rete Mediterranea übernommene Lokomotiven der Baureihe 800
 ab 1907 die Neubaulokomotiven der Baureihe 800